Allan Holdsworth (1946-2017), musicien britannique ;
 Daniel Holdsworth (1984-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Dean Holdsworth (1968-), footballeur puis entraîneur britannique ;
 Ethel Carnie Holdsworth (1886-1962), poète et écrivaine britannique.
Patronyme anglais